Jaroschtschuk ist der Familienname folgender Personen:

 Hanna Jaroschtschuk, Geburtsname von Hanna Ryschykowa (* 1989), ukrainische Hürdenläuferin
 Wadym Jaroschtschuk (* 1966), sowjetisch-ukrainischer Schwimmer